Tenisowy turniej WTA Pilot Pen Tennis 2009 odbył się w dniach 21 - 29 sierpnia w amerykańskim New Haven na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Stanach Zjednoczonych